Tour de France 2014 był 101. edycją wyścigu. Odbywał się między 5 a 27 lipca 2014 roku. Wyścig składał się z 21 etapów,  a rozpoczął się w Wielkiej Brytanii, gdzie odbyły się trzy pierwsze etapy.

Z powodu upadków wyścigu nie ukończyli m.in.: zwycięzca z 2013 Brytyjczyk Chris Froome (Team Sky) oraz Hiszpan Alberto Contador (Tinkoff-Saxo).

Etapy

Uczestnicy 

Na starcie tego wieloetapowego wyścigu stanęły 22 zawodowe ekipy, 18 drużyn jeżdżących w UCI World Tour 2014 i 4 profesjonalne zespoły zaproszone przez organizatorów z tzw. „dziką kartą”.

Lista drużyn uczestniczących w wyścigu:

W wyścigu wystartowała rekordowa jak dotąd liczba Polaków – pięciu zawodników. Są to: Michał Kwiatkowski  i Michał Gołaś (obaj Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team), Maciej Bodnar (Cannondale Pro Cycling), Bartosz Huzarski (Team NetApp-Endura) i powołany w trybie awaryjnym za Czecha Romana Kreuzigera Rafał Majka (ekipa Tinkoff-Saxo). Z pięciu Polaków, dla trzech (Rafała Majki, Bartosza Huzarskiego i Michała Gołasia) jest to debiut.

Etapy

Etap 1: Leeds > Harrogate

Etap 2: York > Sheffield

Etap 3: Cambridge > Londyn

Etap 4: Le Touquet-Paris-Plage > Lille

Etap 5: Ypres > Arenberg Porte du Hainaut

Etap 6: Arras > Reims

Etap 7: Épernay > Nancy

Etap 8: Tomblaine > Gérardmer La Mauselaine

Etap 9: Gérardmer > Miluza

Etap 10: Miluza > La Planche des Belles Filles

Etap 11: Besançon > Oyonnax

Etap 12: Bourg-en-Bresse > Saint-Étienne

Etap 13: Saint-Étienne > Chamrousse

Etap 14: Grenoble > Risoul

Etap 15: Tallard > Nîmes

Etap 16: Carcassonne > Bagnères-de-Luchon

Etap 17: Saint-Gaudens > Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet

Etap 18: Pau > Hautacam

Etap 19: Maubourguet-Val d'Adour > Bergerac

Etap 20: Bergerac > Périgueux

Etap 21: Évry > Paryż

Liderzy klasyfikacji po etapach

Klasyfikacje końcowe

Przypisy

Bibliografia 
 

Tour de France 2014